Ez a szócikk a Lego Hidden Side című animációs web sorozat epizódjait sorolja fel.

Évados áttekintés

Évadok

Epizódok

Különkiadás (2019)

1. Évad (2019-2020)

2. évad (2020)

Különkiadás (2020)

Jegyzetek

Források 

Televíziós sorozatok epizódlistái